La Scuderia Minardi (rebaptisée plus tard European Minardi F1 puis Minardi F1 team), une ancienne écurie de course automobile basée à Faenza.
 Éric Minardi, un homme politique français et député européen.
 Giancarlo Minardi (1947-), un entrepreneur italien et une personnalité du monde du sport automobile.
 Giuseppe Minardi (1928-), un ancien coureur cycliste italien des années 1950.
 Louis Minardi (1908-2003), un coureur cycliste français.
 Tommaso Minardi (1787-1871), un peintre italien cosignataire du mouvement puriste italien et son principal interprète à Rome.

Homonymie de patronyme italien